Název Třebnice má více sídel:
 Třebnice (Meclov), část obce Meclov v okrese Domažlice
 Třebnice (Sedlčany), část města Sedlčany v okrese Příbram
 Trzebnica, město ve Slezsku v nynějším Polsku